Аројо де Кања има више значења:

 Аројо де Кања, Ехидо Акајукан (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо де Кања (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо де Кања (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику